Детен-е-Брюан, Дете́н-е-Брюа́н (фр. Détain-et-Bruant) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. 
 Лібераль Брюан (фр. Libéral Bruant; нар. 1636, Париж, Королівство Франція — пом. 1697, 22 листопада 1697, Париж, Королівство Франція) — французький архітектор, член Академії архітектури Франції.